Deux châteaux portent ce nom en France :
 Château de Lignières (Charente)
 Château de Lignières (Cher)

Autres 
Homophonie d'un autre château français :
 Château de Lignères, aussi en Charente